De eerste etappe van de Ronde van Spanje 2021 werd verreden op 14 augustus in de stad Burgos. Het betrof een individuele tijdrit over 7,1 kilometer. De etappe werd gewonnen door de Sloveen Primož Roglič.

Uitslag

Nevenklassementen

01
Sport in Burgos